James Allison Jr. (1772–1854) – amerykański polityk
 James A. Allison (1872–1928) – amerykański wynalazca i przedsiębiorca
 James Barnett Allison (1880–1907) – irlandzki rugbysta
 James P. Allison (ur. 1948) – amerykański immunolog, laureat Nagrody Nobla
 James Allison (ur. 1968) – brytyjski inżynier, były dyrektor techniczny zespołu Ferrari